Die Disjunktion (von  ‚trennen‘, ‚unterscheiden‘, ‚nicht vermengen‘) ist:
 in der Logik das (ausschließende oder nicht ausschließende) Oder, siehe Disjunktion, Begriffsbeziehung
 in der Ökologie ein abgetrenntes Verbreitungsgebiet, siehe Disjunktion (Ökologie)
 den Trennungsvorgang der Chromosomen während der normalen Kernteilung, der Mitose sowie während der speziellen Kernteilung diploider Keimzellen, der Meiose

Siehe auch:

 disjunkt
 Non-Disjunction, Nicht-Trennung von Chromosomen